«Мій син» (1925) — німий американський фільм-драма, реж. Едвін Керуї.

«Мій син» (1928) — німий радянський фільм режисера Євгена Черв'якова.

«Мій син» (1970) — гонконзький фільм-драма, реж. Жен Луо

«Мій син» (2017) — французький фільм-трилер реж. Крістіана Каріона.

«Мій син» (2021) —  британсько-французький драматичний трилер-детектив 2021 року, реж. Крістіан Каріон.

«Мій син» (2022) — турецький серіал, реж. Гекчен Уста.
Багатозначні терміни: фільми